Freistadt steht für:
 Freie Stadt, eine vom regionalen politischen System unabhängige Stadtschaft
 Königliche Freistadt, Stadttitel im Königreich Ungarn
 davon abgeleitet die im Burgenland übliche Bezeichnung für Statutarstadt, dieses Status haben Eisenstadt und Rust.
 Asylstadt, ein biblisches Rechtsinstitut

Freistadt ist der Name folgender Orte:
 Freistadt, eine Kleinstadt im unteren Mühlviertel und Bezirkshauptstadt des gleichnamigen Bezirks, Oberösterreich
 Freistadt (Fryštát) im Olsagebiet in Tschechien (Schlesien), eine ehemalige Stadt, heute Stadtteil von Karviná
 Freistadt(l) an der Waag, in der Westslowakei, heute die Stadt Hlohovec
 eine Gemeinde im Powiat Strzyżowski, Polen, heute Frysztak
 Freistadt (Wisconsin) ein Ortsteil von Mequon, Wisconsin, USA
 Freistadt, historischer Name der Stadt Slobozia in der Großen Walachei in Rumänien
 Fryšták, deutsch Freistadt(l), eine Stadt in Tschechien (Mähren) in der Region Zlin

Freistadt ist der Name folgender Verwaltungseinheiten:
 Bezirk Freistadt, politischer Bezirk in Oberösterreich
 Bezirk Freistadt (Schlesien), ehemaliger politischer Bezirk in Österreichisch-Schlesien

Freistadt ist der Familienname von:
 Hans Freistadt (1945–2019), deutscher Boxer

Siehe auch:
 Freetown
 Freistaat
 Freistatt (Begriffsklärung)
 Freystadt (Begriffsklärung)